La Serie A1 1987-1988 fu la 64ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile. Lo scudetto fu conquistato per la 22ª volta dall'Hockey Novara.

Formula
Per la stagione 1987-1988 il campionato si svolse tra 16 squadre che si affrontarono in un girone unico, con partite di andata e ritorno della durata di 60 minuti effettivi (al posto dei 50 minuti classici). Al termine della stagione regolare si disputarono i play-off scudetto con turno preliminare (al quale presero parte anche squadre di Serie A2)..

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Fonti per allenatori e marcatori:

Classifica finale
Fonte:

Legenda:
  Partecipa ai play-off scudetto.
  Vincitore della Coppa Italia 1987-1988.
      Campione d'Italia e ammesso alla Coppa dei Campioni 1988-1989.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1988-1989.
      Ammesso alla Coppa CERS 1988-1989.
      Retrocesso in Serie A2 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti.
 Differenza reti negli scontri diretti.
 Differenza reti generale.
 Reti realizzate in generale.
 Sorteggio.

Stagione regolare 
Dati compilati esclusivamente con risultati omologati dalla FIHP. Fonte:

Tabellone

Calendario

Play-off scudetto

Tabellone

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Note

Bibliografia

Libri

Giornali

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1987
Tornei per club di hockey su pista nel 1988